Сентенариу ():

 Сентенариу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Сентенариу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс.

См. также 
 Сентенарио